Claude Poissant (né en 1955) est un acteur et scénariste québécois.
Charles-Albert Poissant (1925-2011) est un homme d'affaires, écrivain et philanthrope québécois.
Didier Poissant (1923-2021) est un skipper français. 
Maurice Poissant (1883-1969) est un homme politique français, ancien maire de Rouen.